Денис Сергеевич Аршанов (род. 29 мая 1997 года) - российский пловец в ластах. Трёхкратный чемпион мира, победитель юниорского первенства мира, многократный чемпион России. Мастер спорта международного класса.

Карьера 
Тренируется в красноярской СДЮСШОР «Спутник». Тренеры - Попов П.А., Толстопятов И.А., Лисовик А.Н.

На юношеском первенстве мира 2014 года завоевал золото в эстафете 4×200м с установлением мирового рекорда.

Приказом министра спорта России №168-нг от 27 декабря 2017 года удостоен звания мастер спорта России международного класса.

На чемпионате России 2015 года завоевал две золотые медали на дистанции 400 метров и в составе сборной Красноярского края в эстафетном плавании в ластах 4×200 метров.

На чемпионате России 2018 года первенствовал на дистанции 400 метров, в составе сборной Красноярского края завоевал три серебра: в смешанной эстафете 4×50 метров, в эстафетах на 100 и 200 метров, а на 100-метровой дистанции финишировал третьим.

На чемпионате мира 2018 года выступал в предварительном заплыве в эстафете 4×200 метров. Завоевал золотую медаль.

Студент Института физической культуры, спорта и туризма.

Примечания

Ссылки 

Пловцы в ластах России